Die Football League Second Division 1962/63 war die 60. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 18. August 1962 und endete am 24. Mai 1963.

Zweitligameister wurde Stoke City und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Chelsea in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1963/64 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Manchester City und Leyton Orient die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Walsall und Luton Town. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1963/64 der Third-Division-Gewinner Northampton Town und der Drittligavizemeister Swindon Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1962-63 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1962/63
1962